Артур Берридейл Кит () (5 апреля 1879, Эдинбург — 6 октября 1944, там же) — известный британский санскритолог и индолог, специалист по конституционному праву.

Артур Кит родился 5 апреля 1879 года в Эдинбурге, получил образование в тамошней Королевской высшей школе и Эдинбургском университете, после чего поступил в Баллиол-колледж в Оксфорде, где он изучал классическую филологию, санскрит и пали под руководством А. А. Макдонелла, известного санскритолога. Отлично сдав экзамен по государственной службе, он служил в министерстве колоний в 1901—1914 годах, с перерывом в 1903—1904 годах, когда значился в инвестиционном агентстве Великобритании. Он участвовал в учреждении в 1907 году Отдела доминионов в министерстве колоний и в организации в 1911 году Имперской конференции. В 1914 году стал королевским профессором (Regius Professor) санскрита и сравнительного языкознания, а с 1922 года лектором по конституционной истории в Эдинбургском университете. Он выпустил 21 книгу по истории государства, то есть больше, чем написал по религии и законам. К концу жизни Артур Кит стал членом многих важных комиссий. Умер он 6 октября 1944 года в Эдинбурге.

Он сделал огромный вклад в изучение санскрита и санскритской литературы, написав большое количество книг и статей по этой тематике, сделав множество важнейших переводов. В число последних входят переводы «Айтарея-араньяки», «Шанкхаяна-араньяки», «Тайттирия-самхиты» и нескольких брахман.

После смерти Артура Кита его сестра подарила библиотеке Эдинбургского университета его книги и бумаги по санскриту, истории, законодательству Индии и Британской Империи. Это собрание сейчас известно как Arthur Berridale Keith Collection.

Научные работы 
 Vedic Index of Names and Subjects. 2 vols. (1912) — совместно с Макдонеллом А. А.
 Indian Mythology (1917)
 The Samkhya System: A History Of The Samkhya Philosophy (1918)
 Speeches and Documents on Colonial Policy, 1763—1917 (1918)
 The Belgian Congo And The Berlin Act (1919)
 A History of Sanskrit Literature (1920)
 Indian logic and atomism: an exposition of the Nyāya and Vaiçeṣika systems (1921)
 The Karma-Mimamsa (1921)
 Buddhist Philosophy in India and Ceylon (1923)
 Classical Sanskrit literature (1923)
 The Sanskrit drama in its origin, development, theory & practice (1924)
 The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads (1925)
 Speeches and Documents on the British Dominions, 1918—1931 (1932)
 A Constitutional History of India (1600—1935), Methuen and Co. Ltd., London, 1st Edition (1936)
 The Constitution of England from Queen Victoria to George VI (1940)

Переводы 
 The Sankhayana Aranyaka with an Appendix on the Mahavrata. (1908)
 The Aitareya Aranyaka (1909)
 The Veda of the Black Yajus School entitled Taittiriya Sanhita. 2 vols. (1914)
 Rigveda Brahmanas: the Aitareya and Kausitaki Brahmanas of the Rigveda (1920)

Примечания 

Индологи Великобритании
Санскритологи Великобритании
Специалисты по конституционному праву